Mashiba Kumi est un personnage du manga Ippo

Caractère
Kumi est très sympathique et timide, ce qui contraste avec le comportement très froid et assez effrayant de son frère. Elle est aussi très appréciée. Elle semble aimer Ippo et Ippo l'aime aussi, mais, du fait de leur timidité, ils n'arrivent pas à s'avouer leurs sentiments (Ippo lui avoue une fois ses sentiments. Mais comme elle s'est endormie après avoir trop bu, elle ne le sait pas). Elle est d'ailleurs très heureuse d'obtenir le premier autographe d'Ippo en tant que champion du Japon.

Travail
Dans les premiers épisodes de l'anime, Kumi travaille dans la boulangerie Yamanaka où elle était très populaire après des clients. Ensuite, elle décide de travailler dans une entreprise, avec son frère. Un peu plus tard, on la retrouve qui travaille dans un hôpital. À partir de la, elle commence à faire des sorties avec Ippo...

Boxe
Kumi n'aime pas la boxe au début de l'anime, elle se demande d'ailleurs s'il y a quelque chose d'amusant à frapper et à recevoir des coups. Mais,une fois devenue infirmière, elle commence à encourager son frère dans la boxe, mais, après l'avoir vu se faire expulser des rings pendant un an après une disqualification, elle dit à Ippo que finalement, elle n'aimera jamais la boxe.

Relations
Kumi est donc la sœur de Ryo Mashiba. Ippo l'aime. Elle sert souvent de prétexte au trio pervers (Takamura-Aoki-Kimura) pour obtenir de l'argent etc. de la part d'Ippo. Elle s'entend bien avec les infirmières Tomiko (qui sort avec Aoki), Megumi (qui est aimée par Takamura,mais qui ne l'aime pas) et Reiko (qui a déjà un petit ami mais qui est aimée par Kimura). Toutes ses relations avec les garçons ont échoué à cause de son frère.

Notes et références 

 Hajime No Ippo Episodes 01 à 76.
 Hajime No Ippo new Challenger Episode 13
 Hajime no Ippo tome 30 à 84.

Personnage de Ippo